

Architettura 
 Langkawi Sky Bridge – ponte strallato pedonale curvo sull'isola Langkawi nel Kedah in Malaysia

Geografia 
 Malaysia
 Distretto di Langkawi – distretto dello stato del Kedah
 Langkawi – isola maggiore dell'arcipelago omonimo, parte dello Stato federato del Kedah

Altro 
 Dichiarazione di Langkawi – dichiarazione del 1989 rilasciata a Langkawi relativa all'ambiente
 Liphistius langkawi – ragno del genere Liphistius della famiglia Liphistiidae
 Tour de Langkawi – corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge annualmente in Malaysia